Темерівський Олександр Сергійович (нар. 26 січня 1988, Чернівці, Чернівецька область, УРСР) — український футболіст.
 Темерівський Сергій Дмитрович (нар. 7 жовтня 1966, Чернівці, Чернівецька область, УРСР) — радянський та український футболіст.